Amerikai Egyesült Államok
Mountain House (Kern megye, Kalifornia)
Mountain House (San Joaquin megye, Kalifornia)